John Williams
 John Williams (1778–1837) amerikai szenátor Tennessee államból
 John Williams (1796–1839) angol misszionárius
 John Williams (1903–1983) angol színész
 John Williams (1922–1994) amerikai író
 John Williams (1932) amerikai zeneszerző, karmester
 John Williams (1941) ausztráliai gitáros
 John Williams (1946–1978) brit motorversenyző
 John Williams (1953) olimpiai bajnok amerikai íjász
 John Williams (1965) olimpiai bronzérmes amerikai lovastusázó

hasonló néven
 John Williams Walker (1783–1823) amerikai szenátor Alabama államból
 John Stuart Williams (1818–1898) amerikai szenátor Kentucky államból
 John Sharp Williams (1854–1932) amerikai szenátor Mississippi államból
 John J. Williams (1904–1988) amerikai szenátor Delaware államból